Abitabilità (ambiente) – insieme delle condizioni che rendono possibile la vita ed il soggiorno in un ambiente
 Certificato di abitabilità – autorizzazione per la quale un edificio può essere abitato
 Abitabilità planetaria – misura della capacità di un corpo celeste di sviluppare e accogliere la vita (vedere anche: abitabilità dei sistemi planetari delle nane rosse e Abitabilità dei sistemi planetari delle nane arancioni)